Antonio Rama ist der Name folgender Personen:

* António Rama (1944–2013), portugiesischer Schauspieler
 Antonio Rama García (* 1982), spanischer Handballspieler und Handballtrainer